Pablen ist der historische Name von
 Pabbeln, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Wobały, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Pabbeln (1928 bis 1946 Amwalde), Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Senzowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland